Pedro Téllez-Girón, primo duca di Osuna (1537-1590)
Pedro Téllez-Girón, terzo duca di Osuna (1574-1624)